Liatongus rhadamistus  — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства скарабеин. Распространён в Индии, Мьянме и Юго-Восточной Азии. Населяют местности с хорошо высушиваемым суглинком и тяжёлым суглинком на пастбищах и опушках лесов.

Примечания 

Скарабеины
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1775 году